Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli – chiesa di Roma
Santa Maria in Portico Campitelli – diaconia che insiste sull'omonima chiesa